Спирти — клас органічних сполук, похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені гідроксильними групами.
 Етиловий спирт — етанол, винний спирт; також його часто називають просто спирт
 Денатурований спирт — технічний етиловий спирт із додаванням речовин з відразливим запахом для уникнення його споживання
 Спирт етиловий питний — ректифікований етиловий спирт, розбавлений водою за спеціальною технологією до визначеного стандартом вмісту алкоголю
 Спирт плодовий — етиловий спирт, отриманий шляхом переробки плодових виноматеріалів за спеціальною технологією
 Спирт коньячний